Southern California Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Southern California Open rozgrywany w dniach 29 lipca-5 sierpnia 2013 roku w Carlsbadzie na kortach twardych o puli nagród 795 707 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Stanach Zjednoczonych